Yoshizumi Ogawa (Toquio, 25 de agosto de 1984) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight